Бычков, Михаил:

 Бычков, Михаил Анатольевич (1950—2022) — советский и российский актёр.
 Бычков, Михаил Владимирович (род. 1957) — театральный режиссёр.
 Бычков, Михаил Иванович (1926—1997) — советский хоккеист и футболист.
 Бычков, Михаил Матвеевич (1923—1989) — советский старшина, полный кавалер ордена Славы.